Capilla palatina puede referirse a:
La capilla de un palacio
Capilla real
Capilla palatina de Aquisgrán, de Carlomagno
Capilla palatina de Palermo, del palacio de los normandos
Capilla palatina de Nápoles, en el Palacio Real de Nápoles
Basílica de San Apolinar el Nuevo, inicialmente la iglesia del palacio de Teodorico en Rávena
Sancta Sanctorum, la capilla privada de los papas en el Palacio de Letrán
Sainte Chapelle, la capilla de los reyes de Francia en su palacio de París
Capilla palatina de los duques de Medina Sidonia